Heaven Can Wait steht für:

 Heaven Can Wait, Originaltitel von Ein himmlischer Sünder, US-amerikanischer Film von Ernst Lubitsch (1943)
 Heaven Can Wait, Originaltitel von Der Himmel soll warten, US-amerikanischer Film von Warren Beatty und Buck Henry (1978)
 Heaven Can Wait (Sandra-Lied), Lied von Sandra (1988)
Heaven Can Wait (Michael-Jackson-Lied), Lied von Michael Jackson (2001)